

Sigle 
 WorldWideWeb – primo browser web sviluppato
 World Wide Web – uno dei principali servizi di Internet
 Wicked Witch of the West – Strega Cattiva dell'Ovest, personaggio de Il meraviglioso mago di Oz
 Wicket Wystri Warrick – personaggio di Guerre stellari
 Wild Wild West – film del 1997 diretto da Barry Sonnenfeld

Aziende 
 WWW – simbolo NYSE di Wolverine World Wide.

Codici 
 www. – all'interno dell'indirizzo di molti siti web, un prefisso cui corrisponde un sottodominio DNS, che ha lo scopo di identificare facilmente l'uso del dominio
 www – codice ISO 639-3 della lingua wawa

Musica 
 WWW – album di Simon Curtis del 2013